Les Valerii Faltae sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Valerii. Deux seuls membres sont connus, deux frères consuls successivement au 

 Quintus Valerius Falto, frère du suivant, consul en 239 av. J.-C. ;
 Publius Valerius Falto, frère du précédent, consul en 238 av. J.-C. ;